Восход () — село,
Матвеевский сельский совет,
Весёловский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2321283402. Население по переписи 2001 года составляло 98 человек.

Географическое положение 
Село Восход находится в 3,5 км от сёл Матвеевка и Видродження (Мелитопольский район).
Рядом проходит железная дорога, станция Платформа 142 км.

История 
 Основано как село Петровское.
 1958 год — переименовано в село Восход.

Примечания